Tusa – comune italiano
 Sebastiano Tusa  – archeologo italiano
 Vincenzo Tusa  – archeologo italiano
 Tusa – singolo di Karol G e Nicki Minaj del 2019